Arlington steht für:

 Nationalfriedhof Arlington, einen US-amerikanischen Militärfriedhof im Arlington County
 Arlington Hall, den Sitz ehem. U.S. Geheimdienste zwischen 1942 und 1989 (SIS, SSA, ASA) im Arlington County
 Arlington County im US-Bundesstaat Virginia

Arlington ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Arlington († 2014), US-amerikanischer Comic-Händler

Orte im Vereinigten Königreich:
 Arlington (Devon)
 Arlington (East Sussex)
 Arlington (Gloucestershire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arlington (Alabama)
 Arlington (Arizona)
 Arlington (Georgia)
 Arlington (Illinois)
 Arlington (Iowa)
 Arlington (Kansas)
 Arlington (Kentucky)
 Arlington (Massachusetts)
 Arlington (Minnesota)
 Arlington (Nebraska)
 Arlington (New York)
 Arlington (North Carolina)
 Arlington (Ohio)
 Arlington (Oregon)
 Arlington (South Dakota), im Brookings und im Kingsbury County
 Arlington (Tennessee)
 Arlington (Texas)
 Arlington (Vermont)
 Arlington (Virginia) siehe Arlington County
 Arlington (Washington)
 Arlington (Wisconsin), im Columbia County
 Arlington (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

Sonstiges:
 Arlington Bayou, Fließgewässer im Shelby County, Tennessee
 Arlington Creek, Fließgewässer im Idaho County, Idaho
 Arlington River, Fließgewässer im Duval County, Florida
 Arlington Run, Fließgewässer im Rush County, Indiana
 Arlington Canal, Kanal im Maricopa County, Arizona
 Arlington Ditch, Kanal im Lake County, Colorado
 Arlington Valley Channel, Kanal im Riverside County, Kalifornien
 Arlington Lode Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Arlington Quarry, Mine im Snohomish County, Washington
 Arlington (MBTA-Station), U-Bahnhof in Boston, Massachusetts
 Baron Arlington, ein englischer Adelstitel
 Earl of Arlington, ein englischer Adelstitel

im NRHP gelistete Objekte:
 Arlington Apartments, in Waukesha, Wisconsin, ID-Nr. 86003651
 Arlington Archeological Site, in Capeville, Virginia, ID-Nr. 08000422
 Arlington Avenue District, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 74001565
 Arlington Branch Library and Fire Hall, in Riverside, Kalifornien, ID-Nr. 93000668
 Arlington Center Historic District, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 74000361
 Arlington Coal & Lumber, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001020
 Arlington Forest Historic District, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 05001344
 Arlington Gaslight Company, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001021
 Arlington Green Covered Bridge, in Arlington, Vermont, ID-Nr. 73000184
 Arlington Heights Center Historic District, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85003748
 Arlington Heights Historic District, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 08000063
 Arlington Hills Library, in St. Paul, Minnesota, ID-Nr. 84001660
 Arlington Historic District, in Arlington, Tennessee, ID-Nr. 82004038
 Arlington House, The Robert E. Lee Memorial, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 66000040
 Arlington Memorial Bridge, in Washington, DC, ID-Nr. 80000346
 Arlington Methodist Episcopal Church, South, in Arlington, Georgia, ID-Nr. 90000572
 Arlington Mills Historic District, in Lawrence and Methuen, Massachusetts, ID-Nr. 85000023
 Arlington Park (Birmingham), in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 95000097
 Arlington Plantation, in Lake Providence, Louisiana, ID-Nr. 80004476
 Arlington Post Office, in Arlington, Texas, ID-Nr. 00000188
 Arlington Pumping Station, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85001022
 Arlington Reservoir, in Arlington, Massachusetts, ID-Nr. 85002676
 Arlington Ridge Park, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 09000688
 Arlington School, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 08000311
 Arlington Street Church, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 73000313
 Arlington-Basswood Historic District, in Lawrence, Massachusetts, ID-Nr. 84000406

Siehe auch:
 Arlington Heights
 Arlington Park
 Arlington Road
 Arlington Township
 Earlington